Ashforth est un patronyme porté notamment par : 

 Albert Ashforth, écrivain et professeur d'université américain, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Blake Ashforth, psychologue enseignant-chercheur américain.